Wheeler steht für:
 Wheeler Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wheeler (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (31555) Wheeler, Asteroid des Hauptgürtels

 Wheeler (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Wheeler ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wheeler (Alabama)
 Wheeler (Arkansas)
 Wheeler (Illinois)
 Wheeler (Indiana)
 Wheeler (Kalifornien)
 Wheeler (Kansas)
 Wheeler (Kentucky)
 Wheeler (Michigan)
 Wheeler (Mississippi)
 Wheeler (Montana)
 Wheeler (New York)
 Wheeler (Oregon)
 Wheeler (Pennsylvania)
 Wheeler (Texas)
 Wheeler (Virginia)
 Wheeler (Washington)
 Wheeler (West Virginia)
 Wheeler (Wisconsin)
 Wheeler Dam Village (Alabama)
 Wheeler Estates (New York)
 Wheeler Heights (Georgia)
 Wheeler Heights (Oregon)
 Wheeler Junction (Colorado)
 Wheeler Ridge (Kalifornien)
 Wheeler Springs (Kalifornien)

weiterer geografischer Objekte:
 Wheeler Bay, Bucht an der Küste des Kemplands, Antarktika
 Wheeler-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Wheeler Shale, Gesteinsformation in Utah, Vereinigte Staaten
 Wheeler Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Kap Wheeler, Kap an der Lassiter-Küste des Palmerlands, Antarktika

Siehe auch:
 Wheeler County